

Sigle 
 Technology Transfer Office  – Ufficio per il trasferimento tecnologico

Codici 
 tto – codice ISO 639-3 della lingua lower ta'oih